Лас Абехас има више значења:

 Лас Абехас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Абехас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Абехас (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Абехас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Абехас (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Абехас (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Абехас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Абехас (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Абехас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику